Ю́рий Влади́мирович Мази́хин () — российский актёр.

Биография 
Родился 8 мая 1961 года в г. Березники Пермской области.

В 1988 году окончил Свердловский театральный институт. 

С 1988 по 1993 год — актер в Свердловском государственном театре музыкальной комедии.

С 1993 по 1996 год — актер Театра «Мюзиклэнд» в Москве. С 1996 по 1999 год работал в Московском драматическом театре «Модернъ». Исполнитель роли Саши в мюзикле «Tomorrowland». Обладатель призов российских и международных конкурсов актеров музыкального жанра. 

Ведущий участник проекта «Норд-Ост» (роль Николая Антоновича Татаринова).

В труппе Театра на Таганке — с 2000 года.

Дискография 
 Игра в жмурки
 Кошки-мышки
 Сыскная метода Порфирия
 Механическое пианино
 Романс Порфирия
 Каравай, каравай…

Фильмография

Роли в кино 
  — Ландыш серебристый — эпизод
  — Марш Турецкого (2 сезон) — Николай, капитан милиции
  — Русские амазонки — муж Маий
  — Даша Васильева. Любительница частного сыска — Яцек Ярузельский, муж Жаклин
  — На углу у Патриарших-3 — Афанасьев
  — Полосатое лето — психолог
  — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… (4 серия) — эпизод
  — Лола и Маркиз. Виртуозы лёгкой наживы — эпизод
  — Адвокат-2 — Вадим Сергеевич Кочергин, отчим Лизы
  — Неотложка-2 — эпизод
 2007 — Папины дочки — учитель информатики
  — Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-1 — Стрелецкий
  — Ликвидация — Прамек, хозяин картежного притона
  — Адмиралъ — Иван Михайлов
  — Криминальное видео — Иван Андреевич Голиков
 2008 — Фотограф — Лагранский
  — Адмиралъ (сериал) — Иван Михайлов
  — МУР. Третий фронт — Георгий Анатольевич Любимов, полярник
 2013 — Студия 17 — отец Пети

Озвучивание мультфильмов 
 — — Фиксики — Папус

Вокал 
  — Оливер и компания — Доджер (вокал)
  — Спирит: Душа прерий — песни

Призы и награды 
 Лауреат премии «Золотая маска» 2003 года в номинации «Лучшая мужская роль».
 Лауреат национальной премии «Музыкальное сердце театра» 2009 года в номинации «Лучший исполнитель главной роли».

Примечания

Ссылки 
 
 Юрий Мазихин на КиноПоиск

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Персоналии:Театр на Таганке